Radotinea är ett släkte av svampar. Radotinea ingår i ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Radotinea